Danny Schwarz – modello inglese
Danny Schwarz – calciatore tedesco